Роккіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Роккіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Роккіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале